

Costruzioni 
 Guljaj gorodok – fortezza mobile usata dall'esercito russo

Geografia 
Bielorussia
 Gorodok – città della Bielorussia del Voblast di Vitebsk

Russia
 Lesnoj Gorodok – città della Russia nella oblast' di Mosca
 Novyj Gorodok – città della Russia nella oblast' di Kemerovo

Pagine correlate

Horodok